Il singolare del torneo di tennis Dublin Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Prinosil che ha battuto in finale Radomír Vašek 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Damm (semifinali)
 Assente
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 David Prinosil (Campione)

 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
 Patrik Kühnen (secondo turno)
 Stéphane Simian (secondo turno)
 Paul Wekesa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1994